Села:
 Табачне — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Табачне — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район